O Kildare County foi um clube de futebol irlandês. Sua sede ficava na cidade de Newbridge.

Ligações externas
 Página Oficial

Clubes de futebol extintos da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 2002
Clubes de futebol extintos em 2009